Borre ist eine Gemeinde im Norden Frankreichs. Sie gehört zur Region Hauts-de-France, zum Département Nord, zum Arrondissement Dunkerque und zum Kanton Bailleul. Sie grenzt im Westen und im Nordwesten an Hazebrouck, im Nordosten an Caëstre, im Osten an Pradelles und im Süden an Vieux-Berquin. Die Bewohner nennen sich Borrois oder Borroises.

Eisenbahn 
Die Ortschaft wird im Norden von der LGV Nord tangiert. Außerdem verläuft dort die historische Bahnstrecke Lille–Hazebrouck.

Bevölkerungsentwicklung

Sehenswürdigkeiten 
 Kirche Saint-Jean-Baptiste
 Soldatenfriedhof
 Kriegerdenkmal

Literatur 
 Le Patrimoine des Communes du Nord. Flohic Editions, Band 1, Paris 2001, ISBN 2-84234-119-8, S. 819.

Weblinks 

 Monuments historiques (Objekte) in Borre (Nord) in der Base Palissy des französischen Kultusministeriums

Ort in Hauts-de-France